Do soutěže ženské dvouhry pařížského grandslamu French Open 2016 nastoupilo sto dvacet osm tenistek. Z kvalifikace prošlo třináct hráček, z toho dvanáct řádně po výhrách ve třech kolech a jedna jako tzv. šťastná poražená. Turnaj probíhal mezi 22. květnem až 5. červnem 2016. Obhájkyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová.

Průběh turnaje 

Na počátku turnaje soupeřily o post světové jedničky tři nejvýše nasazené hráčky – Serena Williamsová, Agnieszka Radwańská a Angelique Kerberová, která jako úřadující šampionka Australian Open vypadla již v úvodním kole. Radwańská pak skončila v osmifinále. Američanka si první pozici po turnaji udržela.

Serena Williamsová usilovala potřetí o svou 22. grandslamovou trofej a vyrovnání rekordu otevřené éry Steffi Grafové. Neuspěla již v semifinále US Open 2015 a ani ve finále Australian Open 2016. Roland Garros představoval její jediný turnaj „velké čtyřky“, na němž nikdy nevyhrála dva ročníky za sebou.

V open éře se pařížská obhajoba do roku 2016 podařila pěti tenistkám. Jednalo se o 21. grandslam Sereny Williamsové, na němž plnila roli nejvýše nasazené hráčky (11 z 20 takových předešlých účastí proměnila v titul). Titulem se mohla stát nejstarší šampionkou French Open, ale věkový rekord Maďarky Zsuzsy Körmöczyové z roku 1958, která triumfovala ve věku 33 let a 279 dní, nezlomila.

Do čtvrtfinále grandslamu se poprvé probojovala 108. hráčka klasifikace Shelby Rogersová. Vyjma sester Sereny a Venus Williamsových se tak stala první Američankou v této fázi Roland Garros od roku 2005, kdy se mezi poslední osmičku podívala Lindsay Davenportová.

Za zhoršené podmínky na dvorci kritizovala organizátory světová dvojka Agnieszka Radwańská, která v osmifinále překvapivě vypadla se 102. hráčkou žebříčku Cvetanou Pironkovovou. Před přerušením pro déšť vedla 6–3 a 3–0. Následně však ztratila deset her za sebou a odešla poražena. Hru zhodnotila slovy: „Tohle přece není desetitisícový turnaj …, ale grandslam. Jak vůbec můžete povolit, aby se hrálo v dešti?“ Postupující Bulharka k tomu uvedla: „… byl [to] mimořádně těžký zápas, skoro dva dny jsme čekaly, než jsme ho mohly dohrát.“ Ve stejný hrací den skončila i šestá nasazená Simona Halepová, jež mezi poslední šestnáctkou tenistek nestačila na Samanthu Stosurovou poté, co nezvládla dohrávku po dešťové pauze.

První Grand Slam pro Garbiñe Muguruzaovou 

Do čtvrtfinále prošly čtyři nenasazené hráčky, což na grandslamu znamenalo nejvyšší počet takových tenistek od US Open 2009 a v rámci French Open od roku 1988.

V repríze wimbledonského finále z roku 2015 oplatila 22letá Garbiñe Muguruzaová porážku 34leté Sereně Williamsové a vybojovala premiérový grandslamový titul kariéry. Po Arantxe Sánchezové Vicariové se stala druhou Španělkou, která Roland Garros vyhrála. Do žebříčku WTA si připsala 2 000 bodů a získala částku 2 000 000 eur, finalistka pak poloviční prémii. Poměr vzájemných zápasů snížila na 2–3, když všech pět utkání dvojice odehrála na Grand Slamu. Muguruzaová se v žebříčku WTA poprvé posunula na 2. místo za Williamsovou a stala se tak po Sánchezové Vicariové první ženou z Iberského poloostrova na této pozici od roku 1996. Pohár převzala od tenisové legendy Billie Jean Kingové.

Při slavnostním ceremoniálu pak šťastná Španělka uvedla: „Hrála jsem grandslamové finále proti nejlepší hráčce historie a jsem nesmírně šťastná, že jsem ji porazila. Serena je silová hráčka a nic mi nedala zadarmo. Musela jsem se koncentrovat na každý míč, což se mi povedlo. Byl to obrovský boj a jsem opravdu ráda, že jsem to zvládla. Je to neskutečné!“ Williamsová své sokyni pogratulovala a vyvrátila, že by za prohrou stálo její zranění: „Garbiňe má před sebou velkou budoucnost. Ví, jak má hrát na velkých turnajích, a teď už zjevně ví, jak vyhrát grandslam. Jsem v pohodě. Rozhodlo to, že jsem nehrála tak, jak je potřeba k vítězství, a ona ano. Na tom záleží, ne na nějakém přitahovači.“

Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|
  Serena Williamsová (finále)
  Agnieszka Radwańská (4. kolo)
  Angelique Kerberová ''(1. kolo)
  Garbiñe Muguruzaová (vítězka)
  Viktoria Azarenková (1. kolo, skreč)
  Simona Halepová (4. kolo)
  Roberta Vinciová (1. kolo)
  Timea Bacsinszká (čtvrtfinále)
  Venus Williamsová (4. kolo)
  Petra Kvitová (3. kolo)
  Lucie Šafářová (3. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (4. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (4. kolo)
  Ana Ivanovićová (3. kolo)
  Madison Keysová (4. kolo)
  Sara Erraniová (1. kolo)
  Karolína Plíšková (1. kolo)
  Elina Svitolinová (čtvrtfinále)
  Sloane Stephensová (3. kolo)
  Johanna Kontaová (1. kolo)
  Samantha Stosurová (semifinále)
  Dominika Cibulková (3. kolo)
  Jelena Jankovićová (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (3. kolo)
  Irina-Camelia Beguová (4. kolo)
  Kristina Mladenovicová (3. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (2. kolo)
  Andrea Petkovicová (2. kolo)
  Darja Kasatkinová (3. kolo)
  Barbora Strýcová (3. kolo)
  Monica Niculescuová (1. kolo)
  Jeļena Ostapenková (1. kolo)
}}

 Kvalifikace 

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=185

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Serena Williamsová
| RD1-score1-1=5
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Julia Putincevová
| RD1-score2-1=7
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=1

| RD1-seed3=
| RD1-team3= Kiki Bertensová
| RD1-score3-1=7
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=8
| RD1-team4= Timea Bacsinszká
| RD1-score4-1=5
| RD1-score4-2=2
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=
| RD1-team5= Shelby Rogersová
| RD1-score5-1=5
| RD1-score5-2=3
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=4
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=7
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=21
| RD1-team7= Samantha Stosurová
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=78
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8= 
| RD1-team8= Cvetana Pironkovová
| RD1-score8-1=4
| RD1-score8-2=66
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Serena Williamsová
| RD2-score1-1=79
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Kiki Bertensová
| RD2-score2-1=67
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=4
| RD2-team3=| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2='''6
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=21
| RD2-team4= Samantha Stosurová
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=4
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Serena Williamsová
| RD3-score1-1=5
| RD3-score1-2=4
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=4
| RD3-team2=

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

French Open 2016